ORP „Grom” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej; pochodzi od gromu, dźwięku fali uderzeniowej towarzyszącego piorunowi:
 ORP „Grom” – niszczyciel typu Grom z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 ORP „Grom” (273) – niszczyciel projektu 30bis z lat 50. XX wieku, eks-radziecki „Sposobnyj”
 ORP „Grom” (423) – korweta rakietowa projektu 660 z lat 90. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów